Parque de los Príncipes puede referirse a:

 Parc des Princes (Parque de los Príncipes), estadio de fútbol y de rugby ubicado en París (Francia).

 Parque de los Príncipes, parque público ubicado en Sevilla (España).